Wyttenbach ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Jeanne Wyttenbach (1773–1830), Schriftstellerin, Witwe von Daniel Wyttenbach
 Daniel Wyttenbach (1746–1820), Schweizer Philologe
 David Samuel Daniel Wyttenbach (Daniel Wyttenbach der Ältere; 1706–1779), Schweizer reformierter Theologe
 Friedrich Anton Wyttenbach (1812–1845), deutscher Architektur- und Tiermaler
 Jakob Samuel Wyttenbach (1748–1830), Schweizer reformierter Pfarrer und Naturhistoriker
 Johann Hugo Wyttenbach (1767–1848), Trierer Historiker und Pädagoge
 Jürg Wyttenbach (1935–2021), Schweizer Komponist, Musiker, Dirigent
 Max Wyttenbach (1921–2015), Schweizer Theologe und Pfarrer
 Thomas Wyttenbach (1472–1526), Reformator der Stadt Biel

Siehe auch:
 Wittenbach
 Wyttenbach (Patrizierfamilie)